Јиржи Шлегр (; рођен 30. маја 1971. у Јихлави, Чехословачка) је бивши професионални хокејаш на леду из Чешке Републике. Игра на позицији одбрамбеног играча. Иако је након завршетка сезоне 2009/10. у Чешкој најавио повлачењње из професионалног хокеја, Шлегр се вратио у сезони 2011/12. и заиграо у дресу екипе Литвинов у Чешкој екстралиги. Помогао је екипи да избори опстанак у најјачој чешкој хокејашкој лиги и након тога објавио прекид играчке каријере.

Биографија 
Играчку каријеру започео је у екипи из града Литвинова одакле је прешао у редове НХЛ лигаша Ванкувер канакса (1992) који га је одабрао као 23. пика на драфту 1990. године.

Током НХЛ каријере у којој је играо за укупно 7 различитих клубова, са екипом Детроит ред вингса освојио је у сезони 2001/02. трофеј Стенли купа.

Играјући за репрезентацију прво Чехословачке а потом и Чешке освојио је титулу светског првака 2005, те бронзане медаље на првенствима 1997. и 1998. године. Освојио је златну медаљу на Олимпијским играма 1998. те бронзу 1992. године. Због освојена све три највећа трофеја у хокејашком спорту Шлегр је од 2005. члан престижне хокејашке златне тројке (и поред Јаромира Јагра једини је Чех у тој категорији играча).

Од 2010. члан је парламента Чешке Републике као посланик Чешке социјалдемократске партије.

Његов отац је познати чешки хокејаш Јиржи Бубла који је некада наступао као одбрамбени играч Ванкувер канакса. Занимљиво је да је Шлегр променио своје презиме у презиме свог очуха Шлегр.

Репрезентација 
За репрезентацију Чехословачке дебитовао је 10. априла 1990. у пријатељској утакмици против Шведске.

Клупска статистика

Види још 
 Златна тројка
 Репрезентација Чешке Републике у хокеју на леду

Референце

Спољашње везе 

 Статистика Јиржија Шлегра на -{The Internet Hockey Database}-
 Јиржи Шлегр као посланик у парламенту Чешке

Рођени 1971.
Чешки хокејаши на леду
Играчи Детроит ред вингса
Играчи Ванкувер канакса
Играчи Бостон бруинса
Играчи Питсбург пенгвинса
Играчи Едмонтон ојлерса
Златна тројка
Хокејаши на леду на Зимским олимпијским играма 1992.
Чехословачки олимпијци на Зимским олимпијским играма 1992.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 1992.
Хокејаши на леду на Зимским олимпијским играма 1998.
Чешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 1998.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 1998.
Освајачи олимпијских медаља у хокеју на леду
Освајачи златних олимпијских медаља за Чешку
Освајачи бронзаних олимпијских медаља за Чехословачку
Олимпијски победници у хокеју на леду